Прва лига Телеком 2015/16 — 25-й розыгрыш высшей лиги чемпионата Словении по футболу. В турнире участвовали 10 команд, стартовал 17 июля 2015 года и завершился 21 мая 2016 года. Чемпионский титул не смог защитить «Марибор».

По итогам предыдущего сезона лигу покинул «Радомлье», его заменил победитель Второй лиги «Кршко».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на сайте лиги
 Статистика лиги на soccerway.com
 Статистика лиги на rsssf.com

2015/2016
Словения
Спорт в Словении в 2015 году
Спорт в Словении в 2016 году